John Philip Sandblom kan syfta på:

 Philip Sandblom (1903–2001), svensk medicinare
 John Sandblom (född 1934), svensk medicinare